Zeng se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bijian Zeng
 Jie Zeng
 Ling Zeng
 Ren-Guang Zeng
 Xiao-mao Zeng